Будинок полкової канцелярії (Чернігів)
 Будинок полкової канцелярії (Козелець)